Авги може да се отнася за:

 Авги, гръцки ляв вестник, излизал от 1952 до 1964 година;
 Брещени, село в дем Хрупища, Костурско, Гърция, чието гръцко име от 1929 година е Авги;
 Авги, село в дем Лъгадина, Солунско, Гърция;
 Авги, село в дем Кожани, Гърция, чието старо име е Авлияна;